Кникербокер (, в английском произношении — Никербокер) — фамилия голландского происхождения, от которой происходит несколько имён собственных и нарицательных.

 Никербокер, Хьюберт Ренфро (1898—1949) — американский журналист
 Дитрих Никербокер () — литературный псевдоним американского писателя Вашингтона Ирвинга, под которым он написал «Историю Нью-Йорка» (1809), «Рипа ван Винкля» (1819) и некоторые другие произведения из американской жизни. С течением времени слово никербокер стало нарицательным:
 Никербокер — коренной белый нью-йоркец, в идеале ведущий свою родословную из голландского Нового Амстердама XVII века; в крайнем случае из XIX века.
 Никербокер (журнал)
 «Больница Никербокер» () — американский телесериал 2014 года.